Сен-Пере́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 50 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 269,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сен-Перез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Перез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр